Milczenie –  rozprawa Cypriana Kamila Norwida o charakterze filozoficznym i literackim, napisana około 1882 roku. Opublikowana w piśmie "Chimera" w 1902.

Autor ukazuje swoją opinię na temat niechęci ludzi jemu współczesnych wobec zagadnień filozofii. Wierzy, że jest ona w stanie "uczynić człowieka moralnie szczęśliwym". Docenia wartość "przemilczenia" w twórczości poetyckiej (sam je stosował), wartościując także ekspresję gestykularną i lakonizmy. Krytykuje również cywilizację wielkomiejską.

Linki zewnętrzne 
 Rękopis Milczenia z 1882 roku w Cyfrowej Bibliotece Narodowej Polona
 Milczenie w Cyfrowej Bibliotece Narodowej Polona
Twórczość Cypriana Kamila Norwida
Utwory literackie z 1902